Izba – pokój; sypialnia; mieszkanie; lokal, itp. pomieszczenie
 samorząd zawodu zaufania publicznego
 Izba gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego
 Krajowa Izba Gospodarcza – organizacja zrzeszająca inne izby i stowarzyszenia handlowe
 Izba Gospodarcza Polmed
 Wrocławska Izba Gospodarcza
 Belgijska Izba Gospodarcza
 Staszowska Izba Gospodarcza 
 Polsko-Grecka Izba Gospodarcza 
 Polsko-Chińska Izba Gospodarcza 
 Polsko-Azerbejdżańska Izba Gospodarcza
 Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
 Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza 
 Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza 
 Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza 
 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
 Polsko-Brazylijska Izba Gospodarcza
 Polsko-Turecka Izba Gospodarcza
 Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza
 Polsko-Rumuńska Izba Gospodarcza
 Polsko-Mongolska Izba Gospodarcza
 Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego
 Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 Polsko-Egipska Izba Gospodarcza
 Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej)
 Skandynawsko-Polska Izba Handlowa
 Izba rolnicza
 Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 Polsko-Węgierska Izba Handlowa
 Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa
 Polsko-Austriacka Izba Handlowa
 Polsko-Japońska Izba Handlu i Przemysłu – Związek Pracodawców Shokokai
 Polsko-Łacińsko-Amerykańska Izba Handlowa
 Polska Izba Handlowa dla Bliskiego Wschodu
 Izba Gospodarcza Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "CEPELIA"
 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 Polska Izba Książki
 Izba Wydawców Prasy
 Polsko-Bałkańska Izba Handlowa
 Polska Izba Druku
 Irlandzka Izba Handlowa
 Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce
 Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce
 Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
 Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Izrael
 Polsko-Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa
 Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa
 Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa
 Polsko-Chorwacka Izba Przemysłowo-Handlowa
 Izba administracji skarbowej – jednostka administracji skarbowej

Zobacz też 
 Izby – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Izba Reprezentantów – często spotykana nazwa parlamentów lub ich izb, zwłaszcza izb niższych
 Izba Gmin
 Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych
 Izba Lordów
 Izba Deputowanych (Włochy)
 Izba Poselska (I Rzeczpospolita)
 Izba Reprezentantów (Belgia)
 Izba Reprezentantów (Australia)
 Izba Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi
 Izba Reprezentantów (Japonia)
 Izba Poselska (Czechy)